Eglofs ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Eglofs (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Eglofs (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Eglofs (Woringen), Ortsteil der Gemeinde Woringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern